Waldrode steht für:
 Waldrode (Großenhausen), Weiler des Ortsteils Großenhausen der Gemeinde Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
 Gostynin (1939–1941 und 1942–1945 Waldrode), Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Targowska Wólka (1928–1945 Waldrode), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen